genius, védőszellem a római vallásban
 Genius, folyóirat Aradon
 Genius könyvkiadó

 Új Genius folyóirat Aradon

Lásd még
Géniusz (egyértelműsítő lap)